Болл () — англомовне прізвище, що має, як і багато інших коротких прізвищ, декілька потенційних джерел свого походження:
 може бути скороченою формою особового імені Болдвін () середньоанглійською;
 ймовірно може бути пов'язане з людиною, що мешкала поблизу «вузького або округлого пагорба» ();
 може мати походження від давньоскандинавського особового імені Баль ();
 може бути топонімічним прізвищем, пов'язаним з населеним пунктом  у графстві Корнуолл в Англії.

У Сполученому Королівстві, за даними дослідження, на основі наявних даних від компанії «», частота використання прізвища знизилася на 55 % у період між 1881 і 2008 роками, без будь-якого негативного фактора, що міг би вплинути на це.

Відомі носії прізвища:

 Алан Болл (; 1957) — американський сценарист та кінорежисер.
 Алан Джеймс Болл (; 1946—2007) — англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Базз Болл (; 1911—1990) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Гарві Болл (; 1921—2001) — американський рекламний художник, який придумав смайл.
 Джон Болл (; бл. 1330—1381) — англійський священик, один з лідерів селянського антифеодального руху й повстання (1381).
 Джон Болл (; 1911—1988) — американський письменник, автор детективів.
 Джон М. Болл (; 1948) — британський математик.
 Ешлі Болл (; 1986) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).
 Ллой Болл (; 1972) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Люсіль Болл (; 1911—1989) — американська комедійна теле- і кіноакторка, співачка, модель, комік, телепродюсерка.
 Тімо Болл (; 1981) — німецький настільний тенісист, олімпійський медаліст (2008, 2012, 2016).
 Уве Болл (; 1965) — німецький кінорежисер, продюсер, сценарист та актор.

Примітки